Pigmejka (Cebuella) – rodzaj ssaka z rodziny pazurkowcowatych (Callitrichidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w zachodnio-środkowej Ameryce Południowej.

Morfologia 
Długość ciała (bez ogona) 12–16 cm, długość ogona 17–23 cm; masa ciała 85–140 g (samice są nieco mniejsze i lżejsze od samców).

Systematyka

Etymologia  
Cebuella: rodzaj Cebus  (kapucynka); łac. przyrostek zdrabniający -ella.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Cebuella niveiventris  – takson wyodrębniony na podstawie danych molekularnych i morfologicznych z C. pygmaea.
 Cebuella pygmaea  – pigmejka karłowata

Przypisy 

Pazurkowcowate